Маэдрос () — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина старший сын Феанора, известный под прозвищем Высокий. Верховный Король нолдор-изгнанников после гибели отца (позднее отрёкся в пользу Финголфина). В Средиземье управлял крепостью на холме Химринг и землями вокруг неё (северо-восток Белерианда).

Имя и происхождение

Этимология имени 
Древнеанглийский прототип имени Маэдроса звучал бы как Дейред Леворукий (, от древнеанглийского Daegred — «рассвет», Winsterhand — леворукий). Кристофер Толкин считает, что имя Дейред — описательное, и указывает на цвет волос Маэдроса, однако так ли это, точно не известно.

Первоначально в переводе с синдарина имя Маэдроса буквально означало «блеск металла», но позднее автор изменил это значение на «прекрасную медь» (синдаринское maed — «красивый, прекрасный»; ros — «медь»). Толкин объяснял это тем, что переводы синдаринских корней сочетаются по значению с квенийскими именами Маэдроса — Майтимо () и Руссандол (). Однако в последние четыре года своей жизни Толкин столкнулся с проблемой, когда обнаружил, что слово —ros, которое упоминается в связи с рыжим цветом волос Маэдроса, переводится одновременно и как «морская пена» (см. имя Элрос). Поэтому он отмечал, что было бы более уместным изменить имя Маэдрос на Маэдрон.

В разное время Толкин употреблял, кроме формы имени Маэдрос, и форму Майдрос. Последнее имя впервые встречается в черновиках Толкина, однако там оно относится не к старшему сыну Феанора, а к его дедушке: отец Феанора тогда носил имя Бруитвир-го-Майдрос ()

Дом Феанора 

Порядок рождения сыновей Феанора в генеалогическом древе основан на «Сильмариллионе», в более поздней заметке Толкина «Шибболет Феанора» порядок рождения таков: Маэдрос, Маглор, Келегорм, Куруфин, Карантир, Амрас, Амрод, то есть местами переставлены потомки внутри предпоследней пары, а также внутри последней пары.

Жизнеописание

Исход нолдор 
Когда в 1495 г. Эпохи Деревьев Феанор поднял бунт против Валар и призвал нолдор в Средиземье, 
вслед за своим отцом все семь сыновей Феанора дали Клятву — именем Эру Илуватара поклялись преследовать своей местью и ненавистью до самых пределов Мира любого — будь то Вала, демон, эльф или не родившийся ещё смертный, — кто дерзнёт посягнуть на Сильмариллы или станет утверждать своё право на них. Выйдя в поход, они приняли участие в братоубийственной резне в Альквалондэ, из-за чего навлекли на себя проклятие Валар:
«Слёзы бессчётные прольёте вы; и Валар оградят от вас Валинор, и исторгнут вас, дабы даже эхо ваших рыданий не перешло гор. Гнев Валар лежит на Доме Феанора, и он ляжет на всякого, кто последует за ним, и настигнет их, на западе ли, на востоке ли. Клятва станет вести их — и предавать, и извратит самоё сокровище, добыть которое они поклялись. Всё, начатое ими во имя добра, завершится лихом; и произойдёт то от предательства брата братом и от боязни предательства. Обездоленными станут они навек. Несправедливо пролили вы кровь своих братьев и запятнали землю Амана. За кровь вы заплатите кровью и будете жить вне Амана под завесой Смерти. Ибо, хотя промыслом Эру вам не суждено умирать в Эа, и никакой болезни не одолеть вас, вы можете быть сражены и сражены будете — оружием, муками и скорбью; и ваши бесприютные души придут тогда в Мандос. Долго вам пребывать там, и тосковать по телам, и не найти сочувствия, хотя бы все, кого вы погубили, просили за вас. Те же, кто останется в Средиземье и не придёт к Мандосу, устанут от мира как от тяжкого бремени, истомятся и станут тенями печали для юного народа, что придёт позже.

Приход в Средиземье 

Сразу же после гибели Феанора в Битве под звёздами (Дагор-нуин-Гилиат) к сыновьям его прибыли послы от Моргота, на словах признавшие победу эльфов и даже предложившие вернуть им один из Сильмариллов. Маэдрос уговорил братьев согласиться на переговоры с Врагом в условленном месте. Придя на встречу, Маэдрос попал в засаду. Его воины пали, а сам он по приказу Моргота был схвачен и доставлен в Ангбанд.

Братьям пришлось отступить в Хитлум и укрепиться там. Моргот предложил эльфам в обмен на жизнь Маэдроса немедленно прекратить войну и убираться на Запад — либо в южные земли. Сыновья Феанора понимали, что Моргот может опять обмануть их и не освободить Маэдроса; к тому же прекратить войну означало нарушить данную ими клятву. На предложения Врага последовал отказ. И тогда Моргот повесил Маэдроса за запястье правой руки над пропастью, на высокой скале, защищавшей Тангородрим.

Спас Маэдроса его двоюродный брат Фингон, а помог ему Торондор, Орлиный Царь, которого направил Манвэ. При этом Фингон был вынужден отсечь кисть руки Маэдроса. Со временем Маэдрос поправился. Лёгким следом перенесённых пыток осталась тень боли, временами сжимавшая его сердце. Зато меч в его левой руке стал ещё более грозным, чем когда-то в правой.

Этот подвиг стяжал Фингону великую славу среди нолдор и положил конец вражде между Домами Финголфина и Феанора. Перед всеми нолдор просил Маэдрос прощения за предательство в Арамане (когда войско Феанора забрало себе корабли тэлери, бросив на берегу своих братьев) и отказался от верховной власти в пользу Финголфина.

Братья Маэдроса, однако, в душе не согласились с ним. Сбывалось предсказание Мандоса: верховная власть перешла к Дому Финголфина, а род Феанора потерял всё: лишился власти и утратил Сильмариллы, своё великое сокровище.

Перемирие между нолдор, однако, продлилось лишь несколько дней. Когда ситуация вновь обострилась, Маэдрос увёл Дом Феанора на восток, чтобы избежать новое братоубийство. Однако сам Маэдрос оставался в дружбе с Домами Финголфина и Финарфина.

<…>

Союз Маэдроса 
После успешного похищения Сильмарилла Береном и Лютиэн Маэдрос создал союз, получивший его имя, дабы в очередной раз попытаться исполнить свою Клятву и одолеть войска Моргота в открытом бою. В этот Союз вошли весьма пёстрые по своему составу силы — эльфы-нолдор домов Феанора и Финголфина в лице короля Тургона и армии Гондолина и Фингона и армии Хутлума, люди-эдайн из домов Хадора и Халет — вассалы Фингона, гномы Ногрода и Белегоста, а также истерлинги из племён Бора и Ульфанга Чёрного. Именно из-за предательства последних (в лице потомков Ульфанга — Ульдора Проклятого, Ульфаста и Ульварта, чьи силы были наиболее многочисленными) Союз Маэдроса потерпел сокрушительное поражение в Нирнаэт Арноэдиад.

Охота за Сильмариллами 
После разгрома Маэдрос и его братья укрылись в крепости на горе Долмед на границе Оссирианда и горного хребта Эред Луин и долгое время мирно сосуществовали с эльфами-нандор, утратив былое могущество и влияние. Однако после того, как на престол Дориата взошёл внук погибшего короля Тингола Диор, сын Берена и Лютиэн, владелец Сильмарилла, сыновья Феанора под руководством Маэдроса предъявили свои права на Камень своего отца. Получив категорический отказ, они собрали остатки преданных им воинов и внезапно вторглись в Дориат, чьи границы более не охранял зачарованный Пояс Мелиан. В разразившейся братоубийственной резне пали трое из сыновей Феанора (Карантир, Келегорм и Куруфин), однако Маэдрос и его братья Маглор, Амрод и Амрас одержали победу, убив короля Диора и его супругу Нимлот. После битвы пропали без вести и двое сыновей Диора, Элуред и Элурин, которых Маэдрос, несмотря на все усилия, так и не смог отыскать в зимнем Дориате; но дочь короля, принцесса Эльвинг успела бежать вместе с Сильмариллом в Гавани Сириона.

Выжившие после дориатской резни Маэдрос и его братья обосновались на Амон Эреб. Когда же им стало известно, где скрывается Эльвинг, то Маэдрос, памятуя о недавнем кровопролитии, попытался было остановить братьев в попытке добыть Сильмарилл силой оружия. Однако неисполненная Клятва Феанора в конечном счёте взяла верх над благоразумием, и в 532 году П. Э., когда супруг Эльвинг, Эарендил Мореход, находился в далёком плавании, сыновья Феанора атаковали Гавани Сириона, взяв их штурмом и перебив множество эльфов. В бою пали ещё двое братьев Маэдроса, Амрод и Амрас, но и в этот раз добыча ускользнула из рук дома Феанора — Эльвинг с Сильмариллом на груди бросилась в Великое Море и могуществом и милостью Вала Ульмо получила облик белой птицы, в этом обличье она долетела до корабля своего супруга и таким образом спасла Камень Феанора. Её дети, Элронд и Элрос, попали в плен к Маэдросу, однако тот обошёлся с ними милостиво и не причинил им никакого зла.

В конце Первой эпохи, после того, как Война Гнева закончилась разгромом орд Моргота и его пленением, Маэдрос и Маглор, последние из сыновей Феанора, отважились вновь заявить свои права на Камни своего отца. Однако Эонвэ, командующий армиями Майар и эльдар Валинора, отказал им, заявив, что за свои злодеяния и братоубийство они утратили всякое право на Сильмариллы и что братьям полагается явиться в Аман на суд Валар. Маглор также склонялся к последнему, но Маэдрос напомнил ему о нерушимости их Клятвы, данной именем Эру Илуватара:

Но Маэдрос ответил, что если они, вернувшись в Аман, не встретят благосклонности Валар, клятва их останется в силе, но выполнить её не будет надежды.
— Кто может сказать, какая судьба ожидает нас, если мы ослушаемся могущественных в их стране или снова попытаемся принести войну в их королевство?
Всё же Маглор продолжал колебаться, сказав:	
— Если сами Манвэ и Варда запрещают исполниться клятве, разве не стала она недействительной?
И Маэдрос ответил: 
— Но как достигнут наши голоса слуха Илуватара, как попадут за круги мира? А ведь именем Илуватара поклялись мы в своём безумии и призвали на себя вечную Тьму, если не сдержим наше слово. Кто освободит нас от него?
— Если никто не сможет освободить нас, — сказал Маглор, — тогда вечная тьма будет нашим уделом, сдержим ли мы клятву или нет. Но меньшим злом будет её нарушить.
	 
В конечном счёте Маэдрос переубедил своего брата, поэтому они решили попытаться в последний раз овладеть Сильмариллами силой оружия. Они тайно проникли в ставку армий Валинора и, сразив стражей, похитили Сильмариллы, так что каждый из братьев оказался владельцем одного из Камней. Однако слова Эонвэ оказались правдой — Камни Феанора жгли нечистые руки своих своих новых владельцев, поэтому Маэдрос, не вынеся обжигающего пламени Камня, бросился вместе с ним в пропасть и погиб.

Примечания 

Персонажи легендариума Толкина
Персонажи книги «Сильмариллион»
Эльфы Средиземья
Вымышленные правители